William Lathrop est un nom pouvant faire référence à :

  (1825-1907), homme politique américain,
 William Langson Lathrop (1859-1928), peintre américain.